Vielfaltsmanagement steht für:
 die Steuerung der herzustellenden Teile und Produkte von Unternehmen, siehe Produktionsprogramm
 die Integration von Mitarbeitern unterschiedlicher sozialer Herkunft in Unternehmen, siehe Diversity Management.